Yellow River kan syfta på:
 Yellow River (sång) – en poplåt från 1970, känd genom musikgruppen Christie
 Gula floden – en flod i Kina